Walnut ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Walnut (Arkansas)
 Walnut (Illinois)
 Walnut (Indiana)
 Walnut (Iowa)
 Walnut (Kalifornien)
 Walnut (Kansas)
 Walnut (Maryland)
 Walnut (Mississippi)
 Walnut (Missouri)
 Walnut (Nebraska)
 Walnut (North Carolina)
 Walnut (Pennsylvania)
 Walnut (West Virginia)

Siehe auch:
 Walnut Grove
 Walnut Creek
 Walnut Creek Bridge
 Walnut Hill
 Walnut Ridge
 Walnut Street Bridge
 Walnut Street Theatre
 Walnut Township